Johann Duve ist der Name folgender Personen:

* Johann Duve (Geistlicher) (1606–1641), deutscher evangelischer Geistlicher und Konrektor mit Wirkungsstätten in Rinteln und Hannover
 Johann Duve (Unternehmer) (1611–1679), deutscher Kaufmann, Bankier, Unternehmer und Oberbergfaktor